Alluvione di Grosseto del 1944
Alluvione di Grosseto del 1966
Alluvione di Grosseto del 2012